holter ciśnieniowy (ABPM,  ambulatoryjne całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi)
 holter EKG (do całodobowej rejestracji EKG metodą Normana Holtera)